Kluang (plaats), plaats in Maleisië
 Kluang (district), district in Maleisië